Lei mi darà un bambino/Poker è il 20° singolo de I Camaleonti, pubblicato in Italia nel 1971.

Tracce 

 Lato A

 Lato B

Note

Collegamenti esterni